Álvaro Mario Vargas Llosa (Lima, 18 de marzo de 1966) es un ensayista, periodista y conferencista hispanoperuano, de vocación derechista, enfocado en temas de política internacional y economía política. Es primogénito del nobel de literatura Mario Vargas Llosa y de Patricia Llosa Urquidi, y heredero natural del marquesado de Vargas Llosa.

Biografía 

Estudió en el Colegio Franco Peruano durante cuatro años y luego pasó unos meses en el Colegio Markham antes de finalizar sus estudios de secundaria en Inglaterra, en The Leys School, en Cambridge. 

En los años ochenta, comenzó a estudiar en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey). Sin embargo, al poco tiempo, regresó a Lima y empezó a trabajar en periodismo. Posteriormente, se graduó en Historia internacional en London School of Economics and Political Science, del Reino Unido. Realizó su maestría en Value Investing y Teoría del Ciclo en OMMA en España. 

Se casó con Susana Cecilia Abad Lanata (n. 1965), con quien tuvo dos hijos: Leandro y Aitana, y de quien está separado.

Ha ejercido el periodismo escrito, televisivo y radiofónico, desde los quince años, en su país y otros lugares de América Latina, y posteriormente en Estados Unidos y Europa. Ha sido corresponsal televisivo en diversos medios del mundo hispanohablante y enviado en Londres del diario ABC, de Madrid. También ha dirigido las páginas editoriales del Nuevo Herald, de Miami.

En la campaña política para las elecciones generales del Perú de 2001, participó como asesor del candidato Alejandro Toledo. Sin embargo, semanas antes del balotaje, fomentó junto a Jaime Bayly el voto en blanco, pues se distanció de Toledo y el partido.

Dirigió durante muchos años el Center on Global Prosperity del Independent Institute, en Washington. Y su columna semanal del Washington Post Writers Group se distribuyó, tanto en inglés como en español, en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia durante cinco años. Asimismo, representó al grupo chileno Copesa en Estados Unidos. Del mismo modo, intervino en el programa radiofónico La ventana, de la Cadena SER (España), dirigido por Gemma Nierga, los lunes de 16:00 a 17:00, durante una década. En 2010 realizó una serie de documentales sobre la historia contemporánea de América Latina para el canal de National Geographic (Nat Geo). Y en 2020 completó, en alianza con el Grupo Salinas, una serie de televisión sobre la vida, la obra y la trayectoria y el pensamiento político de su padre.

En 2007, Álvaro Vargas Llosa fue nominado joven líder global por el Foro Económico Mundial de Davos. La revista norteamericana Foreign Policy lo eligió entre los cincuenta intelectuales más influyentes de Iberoamérica en 2012. En 2021, le fue otorgado el Thomas Jefferson Award por la Association of Private Enterprise Education (APEE). Ha recibido varios premios a su labor periodística y literaria, entre los que se destaca el Sir Antony Fisher International Memorial Award (2006) por su libro Liberty for Latin America, el Premio Juan Bautista Alberdi 2006, otorgado por el Hispanic American Center for Economic Research (HACER), de los Estados Unidos, por su defensa de la libertad en las Américas. Y el Premio a la Libertad de Expresión, otorgado por la Asociación de Periodistas Iberoamericanos en 2005.

El 15 de diciembre de 2012, Álvaro Vargas Llosa publicó en el diario La Tercera, de Chile, un artículo titulado «Carta abierta a Torre Tagle». En el que emitió opiniones en contra de los postulados defendidos por Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo por la delimitación marítima con Chile. Su contenido ha sido unánimemente rechazado tanto por los medios de prensa como por los especialistas en la materia y la clase política peruana, incluyendo el gobierno. A su vez, el presidente Ollanta Humala aseveró que «la defensa de los intereses nacionales se hace en todo el planeta». Del mismo modo el excanciller y coagente peruano ante La Haya, José Antonio García Belaúnde, mencionó respecto a Álvaro Vargas Llosa que sus argumentos «parecen de un agente chileno». Seguidamente, los excancilleres Allan Wagner y Diego García Sayán le pidieron a Vargas Llosa que se informe mejor. En Chile, la carta del escritor ha sido bien valorada en el más amplio espectro de la sociedad chilena, comenzando porque la misiva critica la decisión peruana de demandarlo ante La Haya. Ante la multitud de críticas recibidas por el contenido de su carta, Álvaro ha solicitado que no se metan con su familia sino exclusivamente con él, habiendo mencionado que su padre, Mario Vargas Llosa, se enteró del contenido de la misiva después de su publicación. En una entrevista al diario peruano La República, publicada el 20 de diciembre de 2012, el ensayista declara: «Si me equivoco y el fallo es favorable, haré una autocrítica demoledora».

Obras 
 El diablo en campaña (1991).
 La contenta barbarie (1992).
 Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996) (en coautoría).
 Fabricantes de miseria (en coautoría).
 Tiempos de resistencia (2000).
 En el reino del espanto (2000)
 La mestiza de Pizarro (2003).
 Rumbo a la Libertad (2005).
 The Che Guevara Myth and the Future of Liberty (2006).
 El regreso del idiota (en coautoría, 2007).
 Las lecciones de los pobres: el triunfo del espíritu emprendedor (editor, 2008).
 Y tú, ¿dónde pones tu dinero? (2012).
 El estallido del populismo (en coautoría, 2017).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial Álvaro Vargas Llosa.
 Ficha del autor en el sitio del Independent Institute.
 Ficha de autor de Álvaro Vargas Llosa en Diario de América.
 Entrega del Premio Juan Bautista Alberdi 2006 a Álvaro Vargas Llosa.

Nacidos en Lima
Periodistas de Perú
Politólogos de Perú
Liberales de Perú
Periodistas de televisión de Perú
Corresponsales y enviados especiales
Libertarios
Álvaro
Ensayistas de Perú